Overdose (anglicky předávkování) může znamenat:

 Overdose (brazilská hudební skupina) – brazilská metalová kapela
 Overdose (americká hudební skupina) – americká hardcorová kapela
 Overdose (polská hudební skupina) – polská metalová kapela

další významy
 Overdose&Overdrive – studiové album české kapely Malignant Tumour
 Painkiller: Overdose – videohra z roku 2007
 Total Overdose – videohra z roku 2005